Hartlieb oder Hartlib ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Hartlieb-Wallthor (1927–2020), österreichischer Unternehmer und Gründer der Firma HARO – Signal und Absperrbandsysteme
 Florian Hartlieb (* 1982), deutscher Komponist und Medien-Künstler
 Holger von Hartlieb (* 1950), deutscher Jurist und Schauspieler
 Horst von Hartlieb (1910–2004), deutscher Jurist
 Ingrid Hartlieb (* 1944), Bildende Künstlerin und Malerin
 Johannes Hartlieb (* um 1400–1468), deutscher Arzt, Leibarzt, Schriftsteller und Übersetzer
 Karl Hartlieb (1894–1969), deutscher Philologe, Stimm- und Sprachforscher
 Lisa Hartlieb (1887–1951), deutsche Grafikerin
 Maximilian von Hartlieb genannt Wallsporn (1840–1903), königlich bayerischer Generalmajor
 Monika Hartlieb (* 1934), deutsche Richterin am Bundespatentgericht
 Otto von Hartlieb (1819–1888), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Petra Hartlieb (* 1967), deutsch-österreichische Autorin
 Samuel Hartlib (* um 1600–1662), deutsch-englischer Wissenschaftler und Pädagoge
 Sigmund von Hartlieb genannt Walsporn (1838–1919), deutscher Verwaltungsjurist und Kommunalbeamter in Bayern
 Wladimir von Hartlieb, eig. Wladimir Hartlieb Freiherrn von Wallthor (1887–1951), österreichischer Essayist, Schriftsteller und Übersetzer

Hartlieb ist eine geografische Bezeichnung für:
 Hartlieb (Breslau) (polnisch: Partynice), eine Landgemeinde im ehemaligen Landkreis Breslau (ab 1928 bis 1945 Teil des Stadtkreises Breslau)

Siehe auch:
 Hartlieb-Wallthor
 Hartliebhaus, Kramerstraße 11, unter Denkmalschutz stehendes Haus in der Altstadt Memmingens